Динере () — латышская фамилия. Известные носители:

 Динере, Лилия — латвийский художник и иллюстратор книг.
 Динере, Цецилия — латышская писательница, поэтесса, прозаик и переводчик.

См. также 
 Динерс, Роберт — латвийский скульптор и художник.